4Y steht für:
 International Civil Aviation Organization (ITU-Präfix), Landeskenner, siehe ITU-Präfix #Internationalen Organisationen vergebenes Präfix
 „Isolierung aus Polyamid (Nylon)“, Typenkurzzeichen für Kabel, siehe Typenkurzzeichen von Leitungen #Leitungen nach deutschen Normen

Fluggesellschaften:
 Airbus Transport International (IATA-Code; kontrolliertes Duplikat), Frankreich
 Blue Line (IATA-Code), ehemalige französische Fluggesellschaft
 Eurowings Discover (IATA-Code; kontrolliertes Duplikat), Deutschland

Personenkraftwagen:
 Delaugère & Clayette Typ 4Y, siehe Delaugère & Clayette #1919–1922
 Chrysler 4Y-M, siehe Imperial (Automarke) #Modelljahre 1974–1975

Siehe auch:
 Y4

4Y